David López Moreno (Logroño, 10 de setembro de 1982) é um futebolista da Espanha. Atualmente joga para o Ucam Murcia.

Ligações externas 
Perfil no sítio do Athletic Club

Naturais de Logroño
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas do Athletic Club
Futebolistas do Brighton & Hove Albion F.C.
Futebolistas do Club Deportivo Lugo
Futebolistas da Sociedad Deportiva Huesca